

Geschiedenis
 redan (vestingwerk), een type verdedigingswerk

Geografie
 Redan (Georgia), een plaats in Georgia, VS

Personen
 Daishawn Redan, voetballer
 Iwan Redan, een voormalig voetballer